

Вайота — місто, штат Айова
 Вайота — місто, штат Вісконсин